Cómo Hermes requisó su ilusión es el episodio 24 (undécimo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Se transmitió originalmente en Estados Unidos el 2 de abril de 2000. El título hace referencia a la película de 1998 y la popular novela de cómo Stella consiguió su surco de vuelta.

Sinopsis 
Hermes está en su despacho sellando impresos cuando recibe un aviso de Burocracia Central informando de que va a llegar una carta de Burocracia Central. A continuación llega la carta de Burocracia Central. Hermes lee la carta y se entera de que va ser ascendido a burócrata de grado 35. Así que dedica todo el día a poner en orden los papeles de la oficina. Al acabar, se va a casa a descasar y así a la mañana siguiente recibirá descansado la inspección. Pero esa noche Fry, Leela y Bender han organizado una partida de poker con unos amigos. Durante la partida Bender tiene puestas una gafas de rayos X y le va todo de maravilla. Nadie sospecha de su buena suerte, hasta que comete el error de hacer un comentario sobre la lombriz solitaria en el intestino del exjefe de Leela, siendo pillado in fraganti. Al intentar escapar se cuela en el despacho de Hermes, donde atrapan y le dan una paliza. El despacho de Hermes queda destrozado y la inspección de Burocracia Central es a la mañana siguiente.

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000